Madonna della Quercia (dt.: Eichenmadonna) steht für:

Kirchen:
 Madonna della Quercia, eine Kirche in Viterbo
 Madonna della Quercia, eine Kirche in Conflenti

Kunstwerke:
 Madonna della Quercia, ein Terrakottarelief im Hochaltar der Kirche in Viterbo
 Madonna della Quercia, ein Gemälde von Girolamo da Libri in Peschiera del Garda